

Lokalizacja

Niemcy 
 Eichenau – dzielnica Riedlingen
 Eichenau – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürstenfeldbruck

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Dąbrówka Mała